Het tennistoernooi US Open werd in 2014 bij de mannen voor de 134e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 25 augustus tot en met 8 september.
Titelverdediger Rafael Nadal nam vanwege een polsblessure niet deel aan het toernooi. De Kroaat Marin Čilić won het toernooi door in de finale de Japanner Kei Nishikori te verslaan met 6-3, 6-3, 6-3.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Vierde ronde
| RD1-seed01   = 6
| RD1-team01   =  Tomáš Berdych
| RD1-score01-1 = 6
| RD1-score01-2 = 6
| RD1-score01-3 = 6
| RD1-score01-4 = 
| RD1-score01-5 = 
| RD1-seed02   = 
| RD1-team02   =  Lleyton Hewitt
| RD1-score02-1 = 3
| RD1-score02-2 = 4
| RD1-score02-3 = 3
| RD1-score02-4 = 
| RD1-score02-5 = 
| RD1-seed03   = Q
| RD1-team03   =  Steve Darcis
| RD1-score03-1 = 6
| RD1-score03-2 = 6
| RD1-score03-3 = 65
| RD1-score03-4 = 5
| RD1-score03-5 = 4
| RD1-seed04   = 
| RD1-team04   =  Martin Kližan
| RD1-score04-1 = 3
| RD1-score04-2 = 2
| RD1-score04-3 = 7
| RD1-score04-4 = 7
| RD1-score04-5 = 6
| RD1-seed05   = 
| RD1-team05   =  Jevgeni Donskoj
| RD1-score05-1 = 6
| RD1-score05-2 = 66
| RD1-score05-3 = 6
| RD1-score05-4 = 3
| RD1-score05-5 = 4
| RD1-seed06   = Q
| RD1-team06=

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2014